Блажевский — фамилия; имеет женскую форму Блажевская.
 Блажевский, Деян (род. 1985) — македонский профессиональный футболист, который играет на позиции левого вингера за албанский клуб «Тирана».
 Блажевский, Евгений Викторович (1884—1973) — новатор колхозного производства, звеньевой колхоза имени Горького Котовского района Одесской области, дважды Герой Социалистического Труда.